Naajarsuit bezeichnet:
 Naajarsuit (Berg, Pamialluk), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Sermersooq), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Nuuk, nordöstlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Nuuk, nordwestlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Itillip Ilua) (auch Naajat), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Naajarsuit (Berg, Nassuttooq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Naajarsuit (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajarsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland